Travelers Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Travelers Hotel (Missouri), ID-Nr. 09000718
 Travelers Hotel (North Dakota), ID-Nr. 10000423
 Travelers Hotel (Ohio), ID-Nr. 86001718